Jan Kudrna (né le  en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Carrière en club 
Jan Kudrna commence sa carrière professionnelle à Písek en 1. liga. Il reste quatre saisons dans le club de Bohême du Sud avant de rejoindre le HC Bílí Tygři Liberec. Il participe à l'accession de son équipe à l'Extraliga tchèque lors de la saison 2001-2002. Entre 2004 et 2007, il intègre l'effectif du HC Slovan Usti nad Labem et obtient 2 titres de champion de 1. liga. Durant les saisons 2007-2008 et  2008-2009, il joue en Slovaquie dans les clubs du MsHK Žilina et du HC Nitra. Les 2 saisons suivantes, il fait son retour dans son pays natal au HC Tábor avant d'être recruté par les Rapaces de Gap au printemps 2011. Après une saison en Ligue Magnus, il est recruté par les Corsaires de Nantes en Division 2.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || IHC Písek ||1. liga || -- || 2 || 5 || 7 || -- ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1995-1996 || IHC Písek ||1. liga || 44 || 3 || 4 || 7 || 62 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || IHC Písek ||1. liga || 30 || 2 || 6 || 8 || -- ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || IHC Písek ||1. liga || 51 || 1 || 12 || 13 || -- ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1999-2000 || HC Bílí Tygři Liberec ||1. liga || 38 || 4 || 10 || 14 || 42 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || HC Bílí Tygři Liberec ||1. liga || 29 || 2 || 9 || 11 || 30 || 12 || 4 || 3 || 7 || 6
|- 
| 2001-2002 || HC Bílí Tygři Liberec ||1. liga || 39 || 6 || 22 || 28 || 38 || 12 || 2 || 5 || 7 || 12
|-
| 2002-2003 || HC Bílí Tygři Liberec ||Extraliga tchèque || 34 || 3 || 5 || 8 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|rowspan="2"| 2003-2004||HC Energie Karlovy Vary||Extraliga tchèque|| 8 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|HC Oceláři Třinec||Extraliga tchèque|| 40 || 1 || 3 || 4 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || HC Slovan Usti nad Labem ||1. liga || 49 || 4 || 11 || 15 || 26 || 9 || 2 || 2 || 4 || 10
|- 
| 2005-2006 || HC Slovan Usti nad Labem ||1. liga || 48 || 6 || 9 || 15 || 44 || 11 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2006-2007 || HC Slovan Usti nad Labem ||1. liga || 43 || 3 || 6 || 9 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2007-2008||HC Slovan Usti nad Labem||Extraliga tchèque|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008||MsHK Žilina||Extraliga slovaque|| 54 || 3 || 9 || 12 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2008-2009 || HC Nitra ||Extraliga slovaque|| 58 || 3 || 8 || 11 || 71 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || HC Tábor ||1. liga || 43 || 1 || 11 || 12 || 26 || 5 || 1 || 3 || 4 || 12
|- 
| 2010-2011 || HC Tábor ||1. liga || 43 || 7 || 9 || 16 || 36 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012||Gap Hockey Club||Ligue Magnus|| 25 || 1 || 4 || 5 || 28 || 9 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
|2011-2012||Gap||Coupe de France|| 2 || 0 || 1 || 1 || 25 || || || || ||
|-
|2011-2012||Gap||Coupe de la Ligue|| 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2012-2013||Corsaires de Nantes||Division 2|| 16 || 3 || 14 || 17 || 43 || 8 || 5 || 6 || 11 || 16
|-
|-
|2013-2014|| Corsaires de Nantes ||Division 1
|| 23 || 2 || 6 || 8 || 26 || || || || || 
|- 
| 2014-2015 || IHC Písek ||D4 tchèque ||9 || 2 || 4 || 6 || 8 || || || || ||

Palmarès 
 Champion de 1. liga : 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007

Notes et références 

Naissance en juillet 1975
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC Tábor
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace
Défenseur de hockey sur glace